Patrick Lambert peut désigner :
 Patrick Lambert (né en 1955), acteur français ;
 Patrick Jérôme Lambert, auteur français.